Це список країн за середнім загальним рейтингом у корпоративному управлінні.
Дані представлені GMI Ratings за 27 вересня 2010.

Посилання 
 GMI Рейтинги (раніше, «GovernanceMetrics International» (перекл. «Міжнародні метрики управління») — Рейтинг країн 27 вер., 2010

корпоративне управління